International Presidency Tour, voormalige wielerkoers.
 Ronde van Iran (Azerbeidzjan), huidige wielerkoers, tot en met 2013 bekend als "Ronde van Azerbeidzjan".